Vitex montevidensis, árvore popularmente conhecida como tarumã
Tarumã (São Paulo) — município do interior do estado de São Paulo
 Autódromo Internacional de Tarumã — autódromo do município de Viamão, no interior do Rio Grande do Sul
 Tarumã (Manaus) — bairro de Manaus
 Tarumã (Curitiba) — bairro de Curitiba
 Tarumã (Campo Grande) — bairro de Campo Grande
 Tarumã (Viamão) — bairro de Viamão

Desambiguações de topônimos